AOG peut faire référence à :
 Arbeitsordnungsgesetz, une loi d’organisation du travail du régime nazi ;
 Aéroport  (Anshan en Chine) selon la codification IATA ;
 Gasoline Tanker, selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy ;
 Appellation d'origine garantie, une classification de vins au Maroc.